Бартелеми́ Бюйе́ (; ок. , Лион, Франция — ок. , там же) — французский первопечатник, основатель первой типографии в Лионе. Первый типограф, указывавший своё имя на колофоне.

Биография 

Бартелеми Бюйе родился в зажиточной лионской семье Пьера Бюйе и Мари Ботье. Его мать происходит из рода, из которого вышли между 1398 и 1560 годами девять эшевенов. 

Бартелеми отправляется учиться в Сорбонну. Предположительно, там он знакомится с Иоганном Хейнлином и Гийомом Фише, основавшими около 1470 года первую типографию в Париже, пригласив для этого из Мюнстера таких учеников Гутенберга, как Михаэль Фрибургер, Ульрих Геринг и Мартин Кранц.

Бюйе в восторге от этой новой технологии. По возвращении в Лион в 1472 году, он устраивает у себя дома печатную мастерскую. Для этого он приглашает на должность мастера-печатника Гийома Ле-Руа (имя которого известно также под латинской калькой Regis и под немецкой Wilhelm König) — выходца из Льежа, который обучался у немецких издателей. Бюйе устраивает типографию на левом берегу Соны, на улице Мерсьер (), которая превратится на несколько веков в улицу книгопечатников. 

Однако, Бартелеми Бюйе — предприниматель, а не техник, сам он не занимается книгопечатанием. Об этом говорят надписи на изданных его типографией книгах: «à la requête de Barthélemy Buyer» — «по заказу Бартелеми Бюйе». Он продаёт как выпущенные его издательством книги, так и канцтовары и типографские принадлежности.

В 1927 году именем Бюйе названа одна из крупных улиц на севере 5-го округа города.

Наиболее значимые публикации 

 Reverendissimi Lotharii Compendium breve (Краткое наставление досточтимого Лотаря), сентябрь 1473 — первая книга, изданная в Лионе. «Досточтимый Лотарь» — это Лотарио Конти, будущий папа Иннокентий III.
 Le livre des merveilles du monde (Книга чудес света), 1475 — первая книга на французском языке.
 La légende dorée (Золотая легенда) Иакова Ворагинского в переводе Жана Баталье, 1476.
 Le miroir de la vie humaine (Зеркало человеческой жизни), 1477 — перевод латинского сочинения Speculum vitae humanae Родерика, епископа саморского.
 Le guidon de la practique en cyrurgie (Справочник по практической хирургии), Ги де Шолиака, 1478 — труд по медицине.
 Commentaria (Комментарии) Бартоло да Сассоферрато, 1481 — юридический труд с ксилографиями.
 Le livre de Mandeville (Книга Мандевиля), 1481 — последняя публикация первопечатника.

Библиография 

 Auguste Bernard, De l’origine et des débuts de l’imprimerie en Europe, 1853.
 Gustave Brunet, La France littéraire au XVe siècle, 1865.
 Aimé Vingtrinier, Histoire de l’imprimerie à Lyon de l’origine jusqu’à nos jours, 1894.
 Jean Porcher, Humanisme et Renaissance, 1934.
 Edmond Werdet: Histoire du livre en France, jusqu'en 1789, 1862.

Умершие в Лионе
Предприниматели Франции
История Лиона
Типографы Франции
История книгопечатания